Östbo kan avse:

Östbo härad – ett härad i Småland och Jönköpings län
Östbo kontrakt – ett tidigare kontrakt i Växjö stift –2012